

Geografia

Germania 
 Burgdorf – città nella regione di Hannover (Bassa Sassonia)
 Circondario di Burgdorf – ex circondario con capoluogo Burgdorf
 Burgdorf – comune nel circondario di Wolfenbüttel (Bassa Sassonia)
 Burgdorf bei Osterlinde o Burgdorf-Bahnhof – frazione di Burgdorf, comune nel circondario di Wolfenbüttel (Bassa Sassonia)
 Werlaburgdorf, già Burgdorf – ex comune ora frazione di Schladen-Werla, comune nel circondario di Wolfenbüttel (Bassa Sassonia)

Stati Uniti d'America 
 Burgdorf – località nella contea di Idaho (Idaho)

Svizzera 
 Burgdorf – città nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)
 Distretto di Burgdorf – ex distretto con capoluogo Burgdorf

Persone 
 Wilhelm Burgdorf (1895-1945) – militare tedesco

Pagine correlate 
 Burgsdorf – comune tedesco nel circondario di Mansfeld-Südharz (Sassonia-Anhalt)